Патент:
В законодательстве:
 Патент — свидетельство от власти на чин, сан, звание.
 Патент — разрешение заниматься определённой деятельностью;
 Патент на продажу питей — это документ в Российской Империи, дающий право на продажу тех или иных видов алкогольных напитков.
 Патент (в миграционном законодательстве) — документ, подтверждающий право иностранных граждан осуществлять трудовую деятельность по найму у физических лиц на территории Российской Федерации.
 Патент — документ на право индивидуальной трудовой деятельности в СССР в 1986—1991 годах.
 Патент — название ряда исторических законодательных документов (Патент о поединках, Февральский патент, Крестьянский патент).
 Патент — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения
 Патент на программное обеспечение — правовая защита математических и алгоритмических методов, содержащихся в программном обеспечении.
 Евразийский патент — патент на изобретение, выданный Евразийским патентным ведомством на срок 20 лет,

В культуре 
 Патент АВ — фантастический роман Лазаря Лагина, написанный в 1947—1949 гг.